Bonaiuto Lorini (... – 1611) – ingegnere e architetto italiano
 Giovanni Lorini (1957) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Luigi Lorini (1926) – ex calciatore italiano
 Palazzo Lorini Pittei – edificio storico di Prato
 Roberto Lorini (... – ...) – militare italiano